Barroude peut désigner :

 le lieu-dit, dans la partie haute de la vallée de la Géla dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune d'Aragnouet;
 le port de Barroude (), un col permettant l’accès entre l'Espagne et les Hautes-Pyrénées;
 le lac de Barroude (), un lac;
 le lac de Barroude petit (), un lac;
 le soum de Barroude (), un pic dans le département des Hautes-Pyrénées;
 le refuge de Barroude (), un refuge de montagne.
 le cirque de Barroude,

Homonymie de toponyme